

Persone 
 Branko Mihaljević – compositore, scrittore, giornalista e redattore radiofonico statunitense
 Filip Mihaljević – pesista e discobolo croato
 Filip Mihaljević – calciatore croato, attaccante
 George Mihaljevic – ex calciatore e allenatore di calcio jugoslavo naturalizzato statunitense